У́лица Но́викова-Прибо́я — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Новикова-Прибоя — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Новикова-Прибоя — улица в Рязани.

Россия/Украина 
 Улица Новикова-Прибоя — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Новикова-Прибоя — улица в Днепре.
 Улица Новикова-Прибоя — улица в Донецке.
 Улица Новикова-Прибоя — улица в Киеве.

См. также 
 Улица Маршала Новикова